Bay puede hacer referencia a:

 Bay, personaje de la corte egipcia del siglo XII a. C.
 Bay, localidad en el estado de Arkansas, Estados Unidos.
 Bay, localidad en la provincia de La Laguna, Filipinas.
 Bay, comuna francesa de Alto Saona.